Mesa-redonda (televisão) — gênero de programa de televisão de debates
 Mesa Redonda (TV Gazeta) — programa televisivo brasileiro exibido pela TV Gazeta
 Mesa Redonda (Rede Record) — antigo programa televisivo brasileiro exibido pela Rede Record
 Mesa-redonda — tipo de reunião na qual todos participantes têm o direito da manifestar suas opiniões de forma democrática

Mesa Redonda